Кантария — гразинская фамилия.

 Представители
 Кантария, Автандил Георгиевич (род. 1955) — советский и грузинский футболист.
 Кантария, Гиорги (род. 1997) — грузинский футболист.
 Кантария, Ироди Ивлонович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кантария, Мелитон Варламович (1920—1993) — Герой Советского Союза.